Stöffeln steht für:

 Stöffeln (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Heinrich von Stöffeln (* vor 1368; † 1383), Abt des Klosters Reichenau

Siehe auch:
 Stoffeln